Blame It on the Rain (ER), een aflevering van ER
Blame It on the Rain (Kyle XY), een aflevering van Kyle XY
Blame It on the Rain (Milli Vanilli), een lied van Milli Vanilli